Brünkendorf steht für:
 Brünkendorf (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Brünkendorf (Höhbeck), Ortsteil der Gemeinde Höhbeck im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Brünkendorf (Marlow), Ortsteil der Stadt Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern